Александр Усенко: Усенко, Александр Васильевич (род. 1986) — российский, белорусский и ОАЭ хоккеист.
 Усенко, Александр Григорьевич (1911—1946) — советский конструктор оружия.